«USS Iwo Jima» — ряд кораблів ВМС США, названих на честь битви за Іодзіму ()

 USS Iwo Jima (CV-46) — авіаносець типу «Ессекс». Закладений у 1945 році, але того ж року будівництво скасоване.
 USS Iwo Jima (LPH-2) — універсальний десантний корабель однойменного типу. На службі протягом 1961-1996 років.
 USS Iwo Jima (LHD-7) — універсальний десантний корабель типу «Восп». Збудований у 2001 році. Станом на 2017 рік перебуває на службі

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни